Zorn er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Anders Zorn (1860–1920) – svensk kunstner
 Friedrich Albert Zorn (1820–1905) – tysk koreograf
 Hermann Zorn (1896–1983) – tysk kemiker
 John Zorn (født 1953) – amerikansk komponist
 Ludwig Zorn (1865–1921) – tysk kunstner
 Max August Zorn (1906–1993) – amerikansk matematiker
 Peter Zorn (1682–1746) – tysk teolog
 Philipp Zorn (1850–1928) – tysk retslærd
 Wolfgang Zorn (1922–2004) – tysk historiker